With Love (canção de Hilary Duff)
 With Love (EP de Michael Bublé)
Ou ainda:
 With Love, Chér

Desambiguação